Schalken steht für:

 Schalken (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sjeng Schalken (* 1976), niederländischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Schalcken